Kras oder Kraš (sprich „Krasch“) heißen folgende geographischen Objekte:
 Velká Kraš, Gemeinde in Tschechien 
 Fojtova Kraš, Ortslage der Gemeinde Velká Kraš 
 Malá Kraš, Ortslage der Gemeinde Velká Kraš 
 Nová Malá Kraš, Ortslage der Stadt Vidnava
 Kras (Gemeinde Treffen), Ortschaft von Treffen am Ossiacher See, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Kras (Gemeinde Seeboden), Ortschaft von Seeboden am Millstätter See, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Karst (Südeuropa), Landschaft in Italien, Slowenien und Kroatien (slawischer Name)
 Kras (Vogelschutzgebiet), europäisches Vogelschutzgebiet in Slowenien
 Moravský kras, Mährische Schweiz, Mittelgebirgslandschaft in Tschechien 
 Slovenský kras, Gebirgszug des slowakischen Erzgebirges
 Spišsko-gemerský kras, Karstgebiet in der Slowakei 

KRAS, Kraš, und Ähnliches, weitere Bedeutungen:
 Kraš, kroatischer Süßwarenhersteller
 KrAZ, Кременчуцький автомобільний завод, dt. KrAS, Krementschuker Automobilwerk

 Kras (Protein), gehört zur Familie Ras-Proteine

Siehe auch:
 Krass (Begriffsklärung)
 Kraas
 Cras
 Gras (Begriffsklärung)